85 км — пасажирський залізничний зупинний пункт Луганської дирекції Донецької залізниці;
 85 км — пасажирський залізничний зупинний пункт Сумської дирекції Південної залізниці.